Calciummangel kan henvise til:

Calciummangel hos planter, en plantesygdom
Hypocalcæmi, lavt calciumindhold i blodet hos mennesker